Premjer-Liga 2011 (Kazachs Премьер-Лига) was het twintigste seizoen van de Premjer-Liga.

Naamsveranderingen
Sinds vorig seizoen is de volgende club van naam veranderd:

Kort overzicht van het seizoen
Het twintigste seizoen van de Premjer-Liga werd gespeeld van 6 maart t/m 29 oktober 2011.

De competitie-opzet was min of meer hetzelfde als die van vorig seizoen: van 6 maart tot 31 juli streden de 12 ploegen tweemaal tegen elkaar; van 13 augustus t/m 29 oktober streden de bovenste zes ploegen nogmaals tweemaal tegen elkaar om het kampioenschap en de Europese startbewijzen, de onderste zes om degradatie te ontlopen. Een belangrijke wijziging was dat het puntenaantal uit de voorronde werd gehalveerd en waar nodig naar boven afgerond; de bedoeling van deze nieuwe regeling was om te voorkomen dat teams gedemotiveerd zouden raken wanneer ze met een al te grote achterstand aan het tweede deel van het seizoen begonnen.

Kampioen werd Şaxter FK Qarağandı, dat optimaal wist te profiteren van de nieuwe regeling: in de voorronde was de ploeg op de derde plaats geëindigd. Het was het eerste kampioenschap voor Şaxter FK, dat toch samen met Ertis FK Pavlodar de enige ploeg was die alle 20 seizoenen op het hoogste Kazachse niveau was uitgekomen.

De beker kwam voor de eerste maal in handen van Ordabası FK Şımkent, dat een half jaar debuteerde in de Europa League; voor aanvang van het seizoen had - toen nog - Lokomotïv FK Astana ook voor het eerst de Supercup gewonnen. Naast de bekerwinnaar wisten ook Jetisu FK Taldıqorğan en Aqtöbe FK zich te plaatsen voor de Europa League; afgezien van een enkel kortstondig optreden in de Intertoto kon ook Jetisu FK zich opmaken voor z'n debuut in Europa. Het succes van Jetisu FK kon voor een groot deel toegeschreven worden aan de Oezbeek Ulug'bek Baqoyev, die na de overstap van Tobıl FK Qostanay voor de tweede achtereenvolgende maal topscorer van de competitie werd.

Promovendus Qaysar FK Qızılorda eindigde in de voorronde nog op de laatste plaats, maar de ploeg wist zich in de degradatiecompetitie veilig te spelen; dat gold niet voor de andere promovendus, Vostok FK Öskemen, dat na een jaar in de Premjer-Liga alweer degradeerde. vostok FK was de enige degradant, want een seizoen later werd de competitie uitgebreid naar 14 clubs.

Clubs

Kaart

Voorronde

Eindstand 2011

Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten; (½ Pnt) = het (afgeronde) aantal meegenomen punten.

Resultaten 2011

Kampioenscompetitie

Eindstand 2011

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten.

Resultaten 2011

Degradatiecompetitie

Eindstand 2011

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten.

Resultaten 2011

Topscorers 2011

Zie ook
Kazachs voetbalelftal in 2011

Externe links
 Statistieken op de site van de RSSSF (Engels)
 Statistieken op de site van Kazachstanskij Futbol (Engels)

Premjer-Liga (Kazachstan)
Competitievoetbal 2011